La sigla DDE puede referirse a:
 Dynamic Data Exchange, una tecnología de comunicación entre aplicaciones Windows y OS/2.
 Delfines de Etiopía, una banda de reggae de Argentina.
 Diclorodifenildicloroetileno, un compuesto químico similar al DDT.